The Hook, filme (1963) com Kirk Douglas conhecido no Brasil como "Sede de Vingança"
 Dolan's Cadillac, filme (2009) com Christian Slater traduzido no Brasil como "Sede de Vingança"
 Rampage (filme de 2009), com Brendan Fletcher e Michael Paré, lançado no Brasil como "Rampage - Sede de Vingança"
 Return to Sender, filme (2015) com Rosamund Pike e Nick Nolte, distribuído no Brasil como "Sede de Vingança"
 Willed to Kill, telefilme (2016) com Sarah Jane Morris e Michael Riley exibido no Brasil como "Sede de Vingança"
 Mandy (filme), com Nicolas Cage (2019), rebatizado no Brasil de  "Mandy: Sede de Vingança"